Koste I ima više značenja:
 Koste I (Katanija)
 Koste I (Frozinone)